Майк Скотт (; род. 16 июля 1988 года в Чесапике, штат Виргиния) — американский профессиональный баскетболист, играющий на позиции тяжёлого форварда.

Карьера в НБА 
28 июня 2012 года Майк Скотт был выбран под 43-м номером на драфте НБА 2012 года командой «Атланта Хокс». Скотт сыграл за «Хокс» в Летней лиги НБА. 6 сентября 2012 года он подписал контракт с «Атлантой». Во время своего дебютного сезона НБА Скотт выступал за команду лиги развития «Бейкерсфилд Джэм». Майк Скотт сыграл 40 матче за «Хокс» в сезоне 2012/2013, набирая в среднем за игру 4,6 очка и делая 2,8 подбора за игру.

22 февраля 2014 года Скотт в победном матче против «Нью-Йорк Никс» впервые за карьеру НБА набрал 30 очков. Он стал первой опцией со скамейки запасных в «Атланта Хокс» в сезоне 2013/2014, набирая 9,6 очков за игру.

26 августа 2014 года Скотт подписал новый контракт с «Хокс». 11 марта 2015 года он получил травму пальца ноги в матче против «Денвер Наггетс». Скотт пропустил из-за травмы 11 матчей и сыграл 4 апреля против «Бруклин Нетс».

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Джи-Лиге

Статистика в колледже

Примечания

Ссылки 
 
 Mike Scott at virginiasports.com

Баскетболисты США
Игроки «Виргиния Кавальерс» (баскетбол)
Игроки «Атланта Хокс»
Игроки «Бейкерсфилд Джэм»
Игроки «Делавэр Эйти Севенерс»
Игроки «Лонг-Айленд Нетс»
Игроки «Вашингтон Уизардс»
Игроки «Лос-Анджелес Клипперс»
Игроки «Филадельфия Севенти Сиксерс»
Игроки БК «Нанси»
Выпускники Военной академии Харгрейв